El nombre Sarasate puede referirse a:

Lugares 
 El municipio de Sarasate, en Navarra (España);
 el Paseo de Sarasate de la ciudad de Pamplona (España);
 el Conservatorio navarro Pablo Sarasate, parte del Conservatorio Superior de Música de Navarra, en Pamplona (España).

Personas 
 Pablo de Sarasate (1844-1908), violinista y compositor español;
 Francisca Sarasate (1853-1922), escritora española.

Otros 
 El Premio Sarasate, galardón español al virtuosismo en la interpretación con violín;
 el Stradivarius Sarasate, violín que fue propiedad de Pablo de Sarasate.